Улица Тухаче́вского, улица Ма́ршала Тухаче́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Маршале Советского Союза М. Н. Тухачевском.

Белоруссия 
 Улица Тухачевского — улица в Бобруйске.
 Улица Тухачевского — улица в Гомеле.
 Улица Тухачевского — улица в Кобрине.
 Улица Тухачевского — улица в Лиде.
 Улица Тухачевского — улица в Минске.

Россия 
 Улица Тухачевского — улица во Владивостоке.
 Улица Тухачевского — улица в Евпатории.
 Улица Тухачевского — улица в Иркутске.
 Улица Тухачевского — улица в Кемерове.
 Улица Тухачевского — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Маршала Тухачевского — улица в Москве.
 Улица Тухачевского — улица в Мытищах (Московская область).
 Улица Тухачевского — улица в Пензе.
 Улица Тухачевского — улица в Самаре.
 Улица Маршала Тухачевского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Тухачевского — улица в Смоленске.
 Улица Тухачевского — улица в Ставрополе.
 Улица Тухачевского — улица в Тольятти.
 Улица Тухачевского — улица в Тюмени.
 Улица Тухачевского — улица в Ульяновске.
 Улица Тухачевского — улица в Челябинске.
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Яшина в Грозном.
 Улица Тухачевского — прежнее (в 1936—1937 гг.) название улицы Котовского в Липецке.

Украина 
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Антона Турчановича в Виннице.
 Улица Тухачевского — улица в Донецке.
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Максима Кривоноса в Запорожье.
 Улица Маршала Тухачевского — прежнее название улицы Михаила Драй-Хмары в Киеве.
 Улица Тухачевского — улица в Луганске.
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Андрея Марцинюка в Луцке.
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Сергея Цветка в Николаеве.
 Улица Тухачевского — прежнее название улицы Михаила Драгоманова в Хмельницком.

Списки объектов, названных в честь людей
Тухачевского